L'équipe d'Islande féminine de football est constituée par une sélection des meilleures joueuses islandaises sous l'égide de la Fédération d'Islande de football. Son meilleur résultat dans une compétition officielle fut un quart-de-finale lors du Championnat d'Europe 2013 (celui de 1995 n'étant pas officiellement comptabilisé).

L'Islande joue son premier match officiel le  contre l'Écosse qu'elle perd 3-2. Elle ne s'est jamais qualifiée pour une phase finale de Coupe du monde. Elle a participé à plusieurs éditions du Championnat d'Europe. Lors de l'édition de 1995, elle parvient à s'extirper de son tour préliminaire en éliminant les Pays-Bas et la Grèce mais s'incline en quarts de finale contre l'Angleterre sur des matchs aller-retour (1-2 ; 1-2), toutefois les quarts de finale ne sont à ce moment-là pas considérés comme appartenant à la phase finale. En 2013, elle parvient également en quarts de finale de la compétition.

Histoire

Résultats sportifs

Palmarès 
Algarve Cup
  Finaliste en 2011
  Troisième en 2014 et 2016

Parcours en Coupe du monde 
 1991 : Non inscrite
 1995 : Tour préliminaire
 1999 : Tour préliminaire
 2003 : Tour préliminaire
 2007 : Tour préliminaire
 2011 : Tour préliminaire
 2015 : Tour préliminaire
 2019 : Tour préliminaire
 2023 : Éliminatoires en cours

Parcours en Championnat d'Europe 
 1984 : Tour préliminaire
 1987 : Non inscrite
 1989 : Non inscrite
 1991 : Non inscrite
 1993 : Tour préliminaire
 1995 : Tour préliminaire (quart de finale)
 1997 : Tour préliminaire
 2001 : Tour préliminaire
 2005 : Tour préliminaire
 2009 : 
 2013 : Quart de finale
 2017 : 
 2022 :

Joueuses

Sélection actuelle 
Les 23 joueuses suivantes sont appelées pour disputer deux matchs amicaux contre l' les 10 et .

Appelées récemment 
Les joueuses suivantes ne font pas partie du dernier groupe appelé mais ont été retenues en équipe nationale lors des 12 derniers mois.

Les joueuses qui comportent le signe , sont blessées ou malades au moment du dernièr rassemblement.

Joueuses emblématiques

Les plus capées

Meilleures buteuses 

Les joueuses actives sont en gras, statistiques correctes au .

Entraîneurs

Classement FIFA

Notes et références

Lien externe 
  

Football féminin en Islande
Islande
Football féminin